Stög ist der Ortsname von

 Stög (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Stög (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern